Генна́дий Васи́льевич Козло́в:
 Козлов, Геннадий Васильевич (род. 1962) — художник, директор Чувашского государственного художественного музея.
 Козлов, Геннадий Васильевич (1937—1988) — генерал-лейтенант Советской армии.